Гро́мов () — распространённая русская фамилия.

Известные носители

А

Б

В 
 Громов, Валентин Владимирович (1930—2022) — советский художник, живописец и график.
 Громов, Валериан Иннокентьевич (1896—1978) — советский геолог и палеонтолог.
 Громов, Валерий Сергеевич (1923—2004) — советский и латвийский учёный в области химии древесины.

Г 
 Громов, Геннадий Николаевич (1937—2004) — Генеральный конструктор Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры, Герой Социалистического Труда.
 Громов, Георгий Васильевич (1917—1975) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Громов, Григорий Петрович (1903—1973) — советский военный и партийный деятель, генерал-лейтенант, заведующий отделами ЦК ВКП(б).

Д

Е

И 
 
 Громов, Игнатий Владимирович (1884—1971) — русский революционер, большевик, борец за Советскую власть в Сибири.
 
 Громов, Илья Федулович (1819—1882) — лесопромышленник, меценат.

К 
 Громов, Константин Григорьевич (1924—1957) — Герой Советского Союза.

Л 
 Громов, Леонид Николаевич (род. 1963) — российский актёр.

М

Н

П 
 
 Громов, Пантелей Гаврилович (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Громов, Пётр Прокофьевич (1896—1962) — комиссар милиции.

С 
 Громов, Семён Илларионович (1909—1982) — советский спортсмен-городошник.

Ф 
 Громов, Федул Григорьевич (1763—1848) — лесопромышленник, меценат, купец 1-й гильдии, коммерции советник.
 Громов, Феликс Николаевич (1937—2021) — адмирал флота, главнокомандующий ВМФ России.

Ю

Я 
 Громов, Яков Никитич (1787—1839) — русский врач, профессор Харьковского университета.

Двойная фамилия 
 Громов-Шмеркин, Самуил Абрамович (1892—1957) — советский сотрудник органов государственной безопасности.



Топоним 
 Громов — хутор в России, Ахтубинский район Астраханской области.

Другое 
 Громов — тип небольших пассажирских речных судов.

См. также 
 Громова (Иркутская область)
 Громовка
 Громово
 Громовская
 Громовы
 Громовы (дворяне)
 Улица Громова

Примечания